Натуральне число 1509
 1509 рік до нашої ери
 1509 рік нашої ери